Dynamo je typ elektrického generátoru.

Termín dynamo nebo dinamo ale může mít i další významy v různých oblastech:

sport
V SSSR a po jeho vzoru i v dalších zemích sovětského bloku byly kluby pod názvem Dynamo zřizovány ministerstvem vnitra. V Československu bylo Dynamo dobrovolnou sportovní organizací pro pracovníky v energetice a elektrotechnickém průmyslu. 
 Dynamo Berlin, název několika sportovních klubů v Berlíně
 FC Dinamo București, rumunský fotbalový klub
 Dynamo Drážďany, název fotbalového klubu v Drážďanech
 Dynamo Karlovy Vary, název několika sportovních klubů v Karlových Varech
 Dinamo Minsk, název několika sportovních klubů v Minsku
 Dynamo Moskva, název několika sportovních klubů v Moskvě
 FK Dynamo Kyjev, název fotbalového klubu v Kyjevě
 TJ Dynamo České Budějovice, název několika sportovních klubů v Českých Budějovicích
 HC Dynamo Pardubice, hokejový klub v Pardubicích
 Houston Dynamo FC, americký fotbalový klub

stanice metra
 Dinamo (stanice metra v Jekatěrinburgu)
 Dinamo (stanice metra v Moskvě)

vojenství
 operace Dynamo, evakuace spojeneckých vojsk od Dunkerku v roce 1940.

kultura
 Steven Frayne, britský iluzionista vystupující pod pseudonymem Dynamo

technologie
 DYNAMO (programovací jazyk)